Яни́цкий (, ) — польская, русская и украинская фамилия. Имеет женскую форму Яницкая.

Известные носители 
 
 Яницкий, Войцех (1933—2021) — польский историк, журналист и политик, посол на Сейм.
 Яницкий, Игорь Николаевич (род. 1927) — российский геофизик, геолог.
 Яницкий, Клеменс (1516—1643) — польский пастор, доктор философии, поэт XVI века.
 
 Яницкий, Мариан (род. 1927) — польский генерал, в 1973—1978 главный комендант гражданской милиции ПНР.
 Яницкий, Николай Фёдорович (1891—1979) — библиотечный деятель, книговед, библиограф, историк, географ, статистик, доктор географических наук.
 Яницкий, Олег Николаевич (1933—2020) — советский и российский социолог, доктор философских наук, профессор.
 
 Яницкий, Фёдор Феодосьевич (1852—1937) — военно-полевой хирург, генерал медицинской службы, доктор медицины.
 Яницкий, Ярослав (род. 1966) — польский легкоатлет, трёхкратный чемпион Европы в беге на сверхмарафонские дистанции.



См. также 
 Ясницкий